Johan Frederik Schweitzer (1629/30-1709), Nederlandse heelkundige. Gelatiniseerde naam Joannes Fridericus Helvetius.
Claude Adrien Helvétius (1715-1771), Franse filosoof. Oorspronkelijke naam Claude Adrien Schweitzer.